Вилков — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Вилков, Александр Борисович (1955—2014) — советский и российский актёр, режиссёр.
 Вилков, Алексей Яковлевич (1920—1978) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Вилков, Анатолий Иванович (1949—2020) — советский и российский академик РАХ.
 Вилков, Евгений Александрович (род. 1975) — российский физик, профессор РАН.
 Вилков, Иван Семёнович (1912—1985) — начальник комбината «Ленлес», Герой Социалистического Труда.
 Вилков, Михаил Фёдорович (род. 1979) — российский футбольный судья.
 Вилков, Николай Александрович (1918—1945) — моряк, Герой Советского Союза.
 Вилков, Олег Никандрович (1922—2005) — историк.

См. также 
 Вилково